Warrap (estat), estat del Sudan del Sud
 Warrap (ciutat), ciutat del Sudan del Sud, capital de l'estat del 1994 al 1997.